Брда има више значења:

 Брдо, природно узвишење, множина су брда

Топоними

Црна Гора 

 Брда (област), област
 Брда (Будва), насеље у општини Будва
 Брда (Пљевља), насеље у општини Пљевља

Босна и Херцеговина

Република Српска 

 Брда (Власеница), насеље у општини Власеница
 Брда (Калиновик), насеље у општини Калиновик
 Брда (Рогатица), насеље у општини Рогатица

Федерација Босне и Хецеговине 

 Брда (Купрес), насеље у општини Купрес
 Брда (Бугојно), насеље у општини Бугојно
 Брда (Дрвар), насеље у општини Дрвар
 Брда (Доњи Вакуф), насеље у општини Доњи Вакуф
 Брда (Коњиц), насеље у општини Коњиц
 Брда (Олово), насеље у општини Олово
 Брда (Сребреник), насеље у општини Сребреник
 Брда (Вареш), насеље у општини Вареш
 Брда (Велика Кладуша), насеље у општини Велика Кладуша
 Брда (Трново), насеље у општини Трново
 Лоховска Брда, пусто насеље у општини Бихаћ

Словенија 
 Општина Брда, општина

Русија 
 Врапчева брда, брдо у Москви

Пољска 
 Брда (река), река

Види још 
 Брдо (вишезначна одредница)